Ніколь Арендт і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Арендт - з Лізель Губер, а Суґіяма - з Оленою Татарковою.

Суґіяма і Татаркова програли в другому колі парі Олена Дементьєва і Жанетта Гусарова.

Арендт і Губер програли у чвертьфіналі парі Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Дементьєва в Гісарова з рахунком 7–5, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сітка

Кваліфікувалися 
  Хіракі Ріка /  Міягі Нана

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Pacific Life Open 2002
Pacific Life Open